Un alto commissario è un commissario investito di speciali funzioni e competenze da parte di un governo o di un ente di diritto pubblico o di diritto internazionale.

Alti Commissari governativi italiani 
 Alto commissariato per la Sardegna (1944-1949)
 Alto commissario per la Sicilia (resse la Sicilia dal marzo 1944 al maggio 1947)
 Alto Commissario per le Sanzioni contro il Fascismo (1944-1946)
Alto commissario per l'alimentazione (1944-1958)
Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica (1945-1958)
 Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (1982-1992)
 Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (2005-2008)
 Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione (2004-2008)

Alti commissari ONU 
 Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

Altro 
 Alto commissario del Commonwealth
 Alto commissario per le minoranze nazionali (OSCE)